Het tennistoernooi van Wimbledon in 1975 bij de mannen werd voor de 89e keer gehouden van maandag 23 juni tot en met zaterdag 5 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Amerikaan Arthur Ashe won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Amerikaan Jimmy Connors met 6-1, 6-1, 5-7 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five) met een tiebreaksysteem bij een stand van 8-8 in de set. In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Jimmy Connors (finale)
  Ken Rosewall (vierde ronde)
  Björn Borg (kwartfinale)
  Guillermo Vilas (kwartfinale)
  Ilie Năstase (tweede ronde)
  Arthur Ashe (winnaar)
  Stan Smith (eerste ronde)
  Raul Ramirez (kwartfinale)

  Tom Okker (kwartfinale)
  John Alexander (tweede ronde)
  Roscoe Tanner (halve finale)
  Jan Kodeš (tweede ronde)
  Marty Riessen (vierde ronde)
  Vitas Gerulaitis (eerste ronde)
  Onny Parun (derde ronde)
  Tony Roche (halve finale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1975